Velika nagrada Rusije 2021 je petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 26. septembra 2021 na uličnem dirkališču Soči okoli olimpijskih objektov v Sočiju. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda, tretje pa Carlos Sainz Jr., Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!scope="row" |1
|align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:47,238
|1:45,827
|1:41,993
|align="center" |1
|-
!scope="row" |2
|align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1:47,924
|1:46,521
|1:42,510
|align="center" |2
|-
!scope="row" |3
|align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1:48,303
|1:46,435
|1:42,983
| align="center" |3
|-
!scope="row" |4
|align="center" |44
| data-sort-value="ham" |  Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:45,992
|1:45,129
|1:44,050
| align="center" |4
|-
!scope="row" |5
|align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|1:48,345
|1:46,361
|1:44,156
|align="center" |5
|-
!scope="row" |6
|align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|1:47,877
|1:45,514
|1:44,204
|align="center" |6
|-
!scope="row" |7
|align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:46,396
|1:45,306
|1:44,710
|align="center" |16
|-
!scope="row" |8
|align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|1:48,322
|1:46,360
|1:44,956
|align="center" |7
|-
!scope="row" |9
|align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|1:46,455
|1:45,834
|1:45,337
|align="center" |8
|-
!scope="row" |10
|align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|1:48,099
|1:46,070
|1:45,865
|align="center" |9
|-
!scope="row" |11
|align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|1:47,205
|1:46,573
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
|align="center" |10
|-
!scope="row" |12
|align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:47,828
|1:46,641
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
|align="center" |11
|-
!scope="row" |13
|align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|1:48,854
|1:46,751
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
|align="center" |12
|-
!scope="row" |14
|align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:48,252
|data-sort-value=14|brez časa
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
|align="center" |18
|-
!scope="row" |15
|align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:48,470
|data-sort-value=15|brez časa
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="11"|
|align="center" |19
|-
!scope="row" |16
|align="center" |7
| data-sort-value="rai" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:49,586
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|align="center" |13
|-
!scope="row" |17
|align="center" |47
| data-sort-value="sch" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|1:49,830
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|align="center" |14
|-
!scope="row" |18
|align="center" |99
| data-sort-value="gio" |
|
|1:51,023
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|align="center" |17
|-
!scope="row" |19
|align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|1:53,764
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|align="center" |15
|-
!scope="row" |20
|align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|brez časa
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|style="text-align:center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|53
|1:30:41,001 
|style="text-align:center"|4
|style="text-align:center"|25
|-
! 2
|style="text-align:center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|53
| +53,271
|style="text-align:center"|20
|style="text-align:center"|18
|-
!3
|style="text-align:center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|53
|+1:02,475
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|15
|-
!4
|style="text-align:center"|3
| Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|53
| +1:05,607
|style="text-align:center"|5
|style="text-align:center"|12
|-
!5
|style="text-align:center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|53
|+1:07,533
|style="text-align:center"|16
|style="text-align:center"|10
|-
!6
|style="text-align:center"|14
| Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|53
|+1:21,321
|style="text-align:center"|6
|style="text-align:center"|8
|-
!7
|style="text-align:center"|4
| Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|53
|+1:27,224
|style="text-align:center"|1
|style="text-align:center"|7
|-
!8
|style="text-align:center"|7
| Kimi Räikkönen
|
|53
| +1:28,955
|style="text-align:center"|13
|style="text-align:center"|4
|-
!9
|style="text-align:center"|11
| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|53
| +1:30,076
|style="text-align:center"|8
|style="text-align:center"|2
|-
!10
|style="text-align:center"|63
| George Russell
|Williams-Mercedes
|53
| +1:40,551
|style="text-align:center"|3
|style="text-align:center"|1
|-
!11
|style="text-align:center"|18
| Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|53
|+1:56,198
|style="text-align:center"|7
|
|-
!12
|style="text-align:center"|5
| Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|52
|+1 krog
|style="text-align:center"|10
|
|-
!13
|style="text-align:center"|10
| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|52
| +1 krog
|style="text-align:center"|11
|
|-
!14
|style="text-align:center"|31
| Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|52
|+1 krog
|style="text-align:center"|9
|
|-
!15
|style="text-align:center"|16
| Charles Leclerc
|Ferrari
|52
|+1 krog
|style="text-align:center"|19
|
|-
!16
|style="text-align:center"|99
|
|
|52
| +1 krog
|style="text-align:center"|17
|
|-
!17
|style="text-align:center"|22
|data-sort-value="tsu"| Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|52
| +1 krog
|style="text-align:center"|12
|
|-
!18
|style="text-align:center"|9
| Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|51
| +2 kroga
|style="text-align:center"|15
|
|-
!19
|style="text-align:center"|6
| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|47
|Trčenje
|style="text-align:center"|18
|
|-
!Ods
|style="text-align:center"|47
| Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|32
|Puščanje olja
|style="text-align:center"|14
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2021
2021
Šport v Sočiju